Toponímia:
 Tower  o Genovesa , illa de l'arxipèlag Galápagos, territori de l'Equador
 Tower (Cork), suburbi de la ciutat de Cork (comtat de Cork, província de Munster, Irlanda) 
 Tower Bridge, pont que creua el riu Sacramento unint West Sacramento al comtat de Yolo amb Sacramento al comtat de Sacramento 
 Tower City, diversos indrets
 Tower Hamlets, districte de la ciutat britànica de Londres 
 Tower Hill (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Tower Lakes, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Grand Tower, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Biografies:
 Joan Tower (New Rochelle, 1938), compositora, intèrpret, directora i pedagoga estatunidenca 
 Harold Tower (Lodi, 1911 – San Diego, 1994), remer estatunidenc que va competir durant la dècada de 1930
 Miscel·lània:
 Tower Records (discogràfica), segell discogràfic estatunidenc, filial de Capitol Records, actiu entre 1964 i 1970
 Copa Tower, competició futbolística mexicana que rep el nom de Reginald Tower, ambaixador d'Anglaterra a Mèxic